Ишин — русская фамилия. Известные носители:
 
 Ишин, Андрей Вячеславович — доктор исторических наук, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии, профессор кафедры истории Крымского федерального университета.
 Ишин, Иван Егорович (около 1888—1921) — один из руководителей восстания в Тамбовской губернии 1920—1921 годов.